Базз Лайтер (также известен как Базз Светик) ( — Базз Световой год) — персонаж и один из главных героев франшизы «История игрушек». Базз — фигурка космического рейнджера («Межгалактического полицейского»), один из лидеров среди игрушек Энди. Также является главным героем мультсериала «» и мультфильма «Базз Лайтер из звёздной команды: Приключения начинаются». В серии мультфильмов «История игрушек» героя озвучил Тим Аллен, в мультсериале — Патрик Уобертон, в видеоиграх и в аттракционах Disney Parks — Пэт Фрэли, а в сольном фильме — Крис Эванс.

Концепция и создание 
К выбору имени «Базз Лайтер» создателей персонажа вдохновил астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин. Олдрин подтвердил это, когда показал фигурку Базза Лайтера во время выступления в NASA, чем вызвал восторженные аплодисменты; этот момент можно увидеть на диске «Toy Story 10th Anniversary». Сам Олдрин, однако, не получает ничего за использование его имени. Многие обыватели ошибочно связывают имя персонажа с ,  — «автобус».

Что касательно дизайна персонажа, его создатель, Джон Лассетер, официально заявил, что первоначально задумывал для мультфильма героя из серии фигурок G.I. Joe, однако позже изменил выбор в пользу фигурки космонавта. Также он пояснил, что дизайн Лайтера создавался под влиянием астронавтов Аполлона, в частности, их шлемов, белых костюмов и устройств связи. Цветовое оформление персонажа объясняется тем, что зелёно-лаймовый и фиолетовый цвета были любимыми цветами Джона и его жены, соответственно.

Прототипом Базза Лайтера также считается телевизионный актёр Эд Кеммер. Кеммер играл Командующего Базза Кори в «Космическом патруле», первом научно-фантастическом сериале на американском телевидении.

Появление

История игрушек 
 В первом мультфильме мы впервые встречаем Базза, когда его дарят Энди на день рождения. В то время Базз был самой популярной игрушкой, и остальные игрушки Энди поражались его впечатляющим свойствам. Поначалу Базз думал, что он космический рэйнджер, но когда он увидел рекламный ролик о себе по телевизору, он понял, что он всего лишь игрушка. Вуди, лидер игрушек Энди, начал завидовать вниманию, которое получал Базз. Но вскоре они помирились, когда спасли друг друга от «убийцы игрушек» Сида.
 Во втором мультфильме Базз предстаёт перед нами в главной роли: он должен взять на себя обязанности лидера игрушек Энди для того, чтобы спасти Вуди, который был похищен коллекционером игрушек Элом. Всё усложняется, когда игрушка по имени Вонючка Пит пытается заставить Вуди отправиться в Японию с ним, куклой-ковбоем Джесси и её конём Булзаем. Хуже того, Базз встречается со своим двойником, который, так же, как и Базз в первой части, полагает, что он космический рейнджер. В конце концов Базз и игрушки спасают Вуди, Джесси и Булзая, которые начинают жить в доме Энди с остальными. Также двойник Базза узнаёт, что его заклятый враг, Император Зург, является его отцом, что является отсылкой к фильму «Империя наносит ответный удар», однако, в отличие от соответствующего персонажа саги, Зург действительно хочет уничтожить своего отпрыска, и вскоре совершает попытку уничтожить Базза, но покушение проваливается из-за игрушечного динозавра Рекса, который столкнул императора в шахту лифта. Несмотря на это, Зург выжил и начал играть с сыном.
 В третьем мультфильме Базз, Вуди, Джесси и остальные попадают в детский сад, где лидером считается злой плюшевый медведь Лотсо. Базз был пойман на шпионаже, после чего его переключили в «demo-режим». Он опять начал думать, что он космический рейнджер, а его бывшие друзья — слуги императора Зурга. Базз возвращается в нормальное состояние после того, как на него падает телевизор. После всего, что произошло с Баззом, Вуди, Джесси и другими игрушками, Энди дарит их маленькой девочке Бонни. В конце титров показаны игрушки, погружённые в новую жизнь со своей новой хозяйкой Бонни.
 В четвёртом мультфильме Базз и другие игрушки попадают в луна-парк, где встречают пастушку Бо. Команда старых героев спасает новую игрушку Вилкинса из антикварного магазина и возвращает её Бонни.

Базз Лайтер 
 10 декабря 2020 года Disney Investor Day анонсировали будущий фильм «Базз Лайтер», который является спин-оффом «Истории игрушек» и будет повествовать о происхождении человека, на котором была основана линия игрушек Базза Лайтера. Этот фильм режиссёра Энгуса Маклейна расскажет историю Базза Лайтера и его приключений в бесконечности. Было подтверждено, что Базз будет озвучен Крисом Эвансом, и фильм выйдет в прокат 17 июня 2022 года.

Культурное влияние 
В октябре 2007 года читатели журнала «Empire» поставили Базза на первое место в списке «20 величайших персонажей студии Pixar». Так же по выбору читателей журнала персонаж занял 94-ое место в списке «Величайших киногероев».

Критика и отзывы 
 На данный момент Базз находится на 12-ом месте в списке «50 лучших персонажей Pixar».

Примечания 

Персонажи мультфильмов
Супергерои Pixar
Вымышленные куклы
Вымышленные космонавты
Базз Лайтер
Вымышленные полицейские
Персонажи Kingdom Hearts
Крис Эванс